Frank Byron Jevons – storico delle religioni britannico
 Phil Jevons – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 William Stanley Jevons – economista e logico britannico